Die Serie A 1985/86 war die 54. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 8. September 1985 und endete am 27. April 1986. Als Aufsteiger kamen Pisa SC, US Lecce und der AS Bari aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete Juventus Turin und wurde damit Nachfolger von Hellas Verona. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Juventus. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich der SSC Neapel, der AC Florenz, Torino Calcio und Inter Mailand. Über die Coppa Italia sicherte sich die AS Rom die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten die drei Aufsteiger Pisa, Lecce und Bari.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1985/86
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1985
Fußballsaison 1985/86